Триандафилли́дис () — греческая фамилия. Известные носители:

 Триандафиллидис, Манолис (1883—1959) — греческий лингвист.
 Триандафиллидис, Михаил (1855—1914) — греческий митрополит.